Leonor Fernández de Córdoba y Carrillo fue una noble perteneciente a la Casa de Córdoba, hija de Gonzalo Fernández de Córdoba y Biedma y de María García Carrillo y Lasso de la Vega. Accedió a contraer matrimonio con Ruy González Mexía, Señor de La Guardia y Maestre de la Orden de Santiago.

Tuvo por hijos a Catalina Mejía Carrillo; Isabel Mejía Carrillo; Diego González Mejía; Gonzalo Mexía, comendador de Segura, Camarlengo, y alférez mayor del rey Fernando I de Aragón, llamado comúnmente el infante don Fernando, que ganó a Antequera, y fue, asimismo, administrador y maestre de Santiago; Lope Suárez Mexía, comendador de Beas.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Nobles de España del siglo XIV
Nobles de España del siglo XV
Españolas del siglo XIV
Españolas del siglo XV